Nordwind e албум на Kraftschlag издаден през 1995 година в Швеция, от музикалния издател Nordland Records.

Списък на песните 
 Nordwind – 3:55
 Klansman – 2:57
 Großstadtnachte – 2:55
 Alter Mann – 2:59
 Racemixer – 3:25
 Leif Der Wikinger – 4:09
 Massmedias – 2:17
 Valhalla – 3:38
 Sweden – 3:17
 6 Jahre – 4:17

Външни препратки 
 Last.fm
 Discogs.com

Източници 

Музикални албуми от 1995 година
Албуми на Kraftschlag